Bolaños är det spanska ordet för "stenkulor (för en bombard)" och ett spanskt efternamn. Bland människor som burit efternamnet finns:

Personer
 Alex Bolaños
 Ana María Bolaños Aguilar, Miss Costa Rica 1987
 Arianna Bolaños Ugalde, Miss Costa Rica 1999
 Christian Bolaños (f. 1984), costaricansk fotbollsspelare
 Enar Bolaños
 Enrique Bolaños (f. 1928), Nicaraguas president (2002–2007)
 Hernán Bolaños
 Jonathan Bolaños
 Jorge Bolaños
 Luis Bolaños
 Luis de Bolaños
 Miller Bolaños

Se även 
 Bolaño (olika betydelser)
 Bolanos (olika betydelser)
 Bolano (olika betydelser)

Spanska efternamn